Michael Wilson (1914–1978) – amerykański scenarzysta
 Michael Wilson (ur. 1934) – kanadyjski polityk
 Michael Wilson (ur. 1937) – kanadyjski polityk
 Michael G. Wilson  (ur. 1943) – amerykański producent filmowy
 Michael Wilson – nowozelandzki piłkarz